

Cucina 
 Puritan – altro nome del pilgrim, panino statunitense

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Puritan – comunità non incorporata del Colorado
 Puritan – comunità non incorporata dell'Ohio

Nautica 
 Puritan (ACM-16) – nave per guerra da mine della United States Navy
 Puritan – panfilo del New York Yacht Club

Pagine correlate 
 The Puritan